

Astronomie 
 Psamathée est une des lunes de Neptune.

Mythologie grecque 
 Psamathée, une Néréide,
 Psamathée, la fille de Crotopus.

Zoologie 
 Psamathes, un genre d'annélides.